Zhang Yuning (voetballer, 1976), Chinees voetballer
Zhang Yuning (voetballer, 1997), Chinees voetballer